«Shadowplay» () — песня британской рок-группы Joy Division. Вошла в дебютный альбом Unknown Pleasures. Одна из версий композиции была записана для альбома Warsaw, который планировался группой как дебютный, но в итоге был выпущен в качестве сборника в 1994 году.

Влияние 
Инди-рок-группа The Killers записывала свою версию песни «Shadowplay». Данная композиция вошла в саундтрек к фильму «Контроль». Также свою версию композиции записывал автор-исполнитель Кевин Макс.

Критик ресурса AllMusic, Нэд Рэггет, охарактеризовал песню, как «кладбищенский романс».

Песня была выпущена как цифровая загрузка в качестве сингла 9 октября 2007 года. Сингл занял 68 место в списке Billboard Hot 100.

Участники записи 
 Иэн Кёртис — вокал
 Бернард Самнер — гитара
 Питер Хук — бас-гитара
 Стивен Моррис — ударные

Примечания 

Песни 1979 года
Песни Joy Division
Песни в стиле готик-рок